Il singolare femminile degli Internazionali d'Italia 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Steffi Graf era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Gabriela Sabatini ha battuto in finale 6–1, 6–7, 6–1  Helen Kelesi.

Teste di serie

Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Internazionali d'Italia 1988